Duivelseiland (eiland), het kleinste en noordelijkste eiland van de Îles du Salut nabij Kourou voor de kust van Frans-Guyana
Duivelseiland (Amsterdam), een wijk in Amsterdam, in het stadsdeel Zuid
Duivelseiland (Krabbegors), een eiland in Dordrecht
Duivelseiland (Buck Danny), stripalbum uit de reeks Buck Danny
Asinara, het voormalige gevangeniseiland bij Sardinië dat de bijnaam Duivelseiland had.